Жофроа II од Бретање (23. септембар 1158 − Париз, 19. август 1186) је био војвода Бретање из династије Плантагенет. Био је син Хенрија II и Елеоноре од Аквитаније.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1158.
Умрли 1186.
Династија Плантагенет